DQA steht für:
 Daqing Sartu Airport (IATA-Code), Flughafen von Daqing, Provinz Heilongjiang, China
 Maldivian (ICAO-Code), maledivische Fluggesellschaft

Abkürzung